Пацци — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Пацци — знатный дворянский флорентийский род.
 Пацци, Мария Магдалина де (1566—1607) — католическая святая, монахиня-кармелитка, мистик.
 Пацци, Франческо (1444—1478) — дворянин из знатного флорентийского рода Пацци.
 Пацци, Энрико (1818—1899) — итальянский скульптор.
 Пацци, Якопо (1421—1478) — дворянин из знатного флорентийского рода Пацци.

См. также 
 Паци